Чемпіонат Польщі з хокею 1965 — 30-ий чемпіонат Польщі з хокею, чемпіоном став клуб ГКС Катовіце.

Фінальний раунд

Турнір за 5-8 місця

ІІ Ліга

Посилання 
 Хокейний архів 1965  
 
 

Польська Екстраліга з хокею
Польща
Польща